Santiago Rodríguez Politólogo venezolano. MSc. Comunicación Política. Prof. Universidad de Carabobo. Miembro de la Dirección Nacional del Movimiento Unión y Progreso. Fue alcalde (e) del municipio Valencia del estado Carabobo.

Personas 

 Santiago Rodríguez Masagó (1809 - 1879), militar dominicano del siglo XIX.
 Santiago Rodríguez-Miranda (n. 1940), político español y exministro de Trabajo y Seguridad Social de España.
 Santiago Rodríguez-Arana (n. 1961), jurista español.
 Santiago Rodríguez Vega (n. 1957), político español y exalcalde de Avilés.
 Santiago Rodríguez Bonome (1901 - 1995), escultor ceramista español.
 Santi Rodríguez (n. 1965), actor español.
 Santiago Rodríguez (n. 1968), actor colombiano de El man es Germán y Colombia's Got Talent.
Santiago Rodríguez Rodríguez (n. 1968), obispo católico dominicano.
 Santiago Rodrìguez (n. 1998), futbolista uruguayo
 Santiago Rodríguez Molina (n. 2000), futbolista uruguayo.
 Santiago Rodríguez (futbolista argentino)
 Santiago Rodríguez (futbolista panameño)
 Santiago Rodríguez Albornoz (furro adicto al pico)

Localidades 

 Santiago Rodríguez, provincia de la República Dominicana.